O Brickster é um personagem ficcional LEGO de destaque nos jogos de computador do tema LEGO Island. Ele é o único criminoso na Ilha LEGO, e sua fuga e re-captura são o enredo da série de jogos.

Enredo
O Brickster e o Infomaniac foram companheiros no passado, sendo o Brickster a segunda minifig LEGO enquanto que o Infomaniac foi a primeira. O Infomaniac anunciou que iria criar mais personagens LEGO, mas o Brickster ficou com ciúmes desta nova personagem conhecida como "Pepper", e então decidiu deixar a Ilha LEGO e criar a sua própria ilha, a Ilha Ogel (LEGO ao contrário), com blocos que ele furtou da Ilha LEGO. Em pouco tempo, o Brickster foi detido por furto e encarcerado na prisão da Ilha LEGO. A partir de então, fez muitos esforços, brutais, para escapar e desconstruir a ilha, furtar mais blocos para a Ilha Ogel e tornar-se o personagem LEGO mais poderoso de sempre! Estes esforços tornaram-se inúteis graças a "Pepper Roni", o herói da Ilha Lego, filho adotivo de "Mama" e "Papa Brickolinie", o que faz dele, realmente "Pepper Brickolinie". Os seus verdadeiros pais (sem que ele o saiba) foram raptados pelo Brickster quando ele era apenas um bebé e foram transformados em Ogelites.

Os Brickster-Bots
Na primeira versão do jogo (LEGO Island), o Brickster não tinha quaisquer capangas, mas em LEGO Island 2: The Brickster's Revenge ele criou os "Brickster-Bots", criminosos robóticos. Os seus pontos fracos são pizza e música. Deve-se lançar-se-lhes pizzas e acertá-los na cabeça para matá-los.

Em LEGO Island, o Brickster escapou da prisão e roubou o "Power Brick", que tinha o poder de construir e desconstruir qualquer construção LEGO. Ele foi detido pelos esforços combinados de "Pepper Roni", do "Infomaniac", e de "Nick" e "Laura Brick", mas apenas porque ele cometeu um erro fatal, ao fazer cair as peças do seu helicóptero!

Em LEGO Island 2, ele roubou a "Constructopedia" rasgando-lhe as páginas, o que fez com que os blocos da Ilha LEGO fossem até ao espaço para se tornarem parte da Ilha Ogel para onde o Brickster se evadiu. Ele foi pego por "Pepper Roni" que se aventurou através de várias ilhas numa missão para recuperar as páginas da "Constructopedia" até que o encontrou finalmente. Neste momento, o Brickster convocou os seus "Brickster-Bots", que descem da Ilha Ogel pela primeira vez.

Em LEGO Soccer Mania (um jogo para PC em um ponto reflexivo para a Ilha LEGO), ele tentou roubar a taça planetária, mas foi derrotado no último jogo do torneio e escapou em um foguete.

Em Island Xtreme Stunts (com base na linha de brinquedos lançada em 2002), é-lhe permitido deixar a prisão, juntamente com os seus "Brickster-Bots", para ser um actor. Ele tornou-se um co-doublê para "Pepper-Roni". Na realidade ele utiliza o pretexto do filme como uma cobertura para escapar, e dar aos "Brickster-Bots" tempo para fazer uma nova construção. Uma vez que esta é concluída, os "Brickster-Bots" constroem uma torre na qual ele espera no topo com o seu super-computador (que lhe permite governar o mundo). O "Infomaniac" descobre a trama muito antes de "Pepper", e tenta interferir. Infelizmente, ele é raptado. Após muitas dificuldades e esforço, "Pepper" retorna ao topo. Infelizmente para "Pepper", as verdadeiras cores do Brickster surgem numa batalha mortal na última estação da Ilha LEGO!

Epílogo
Enquanto todos estão distraídos assistindo ao filme, o Brickster movimenta uma estranha mão na porta da cela, o que poderia quase abri-la! O Brickster entra sorrateiramente no cinema para assistir ao filme e, em seguida, é visto disparando para cima. Será que a Ilha Ogel ainda existe ou que o Brickster ainda está lá?

Lego